

Первомайська сільська рада — сільське поселення, Бійський район, Алтайський край
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Благоварський район, Башкортостан
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Єгор'євський район, Алтайський край
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Мелеузівський район, Башкортостан
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Нурімановський район, Башкортостан
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Салаватський район, Башкортостан
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Оренбурзька область
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Янаульський район, Башкортостан
 Первомайська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край

Первомайська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Кіровський район
 Первомайська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Первомайська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Бойківський район
 Первомайська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Ясинуватський район
 Первомайська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Маловисківський район
 Первомайська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Глухівський район
 Первомайська сільська рада — колишня назва Травневої сільської ради, Луганська область, Сватівський район

Див. також 
 Первомайська міська рада
 Первомайська селищна рада
 Першотравнева сільська рада